Жан Жорес:

Персоналии 
 Жорес, Жан (1859—1914) — деятель социалистического движения.
 Жорес, Жан-Себастьян (род. 1977) — футболист.

Суда 
 «Жан Жорес» (1930—1942) — теплоход, затонул возле Феодосии.
 «Жан Жорес» — пароход, тип «Либерти», которым командовала А. И. Щетинина, Герой Социалистического труда, первая в мире женщина — капитан дальнего плавания.

Станции метро во Франции 
  — станция Лилльского метрополитена.
  — пересадочный узел Тулузского метрополитена.
  — станция Лионского метрополитена.
  — станция Парижского метрополитена.

См. также 
 Жоре
 Жорес